L'édition 2001 de la Supercoupe de l'UEFA a opposé le Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des champions au Liverpool Football Club, vainqueur de la Coupe UEFA, le  au Stade Louis-II (Monaco). 

Liverpool remporte le match 3 buts à 2.

Feuille de match

Voir aussi 

 Ligue des champions de l'UEFA 2000-2001 
 Coupe UEFA 2000-2001 

2001
Événement sportif international à Monaco
Compétition de football à Monaco
Face-à-face du Bayern Munich
Face-à-face du Liverpool FC
Supercoupe
Sport à Monaco en 2001
Sport en août 2001
Football MS